Ґміна Бжезьниця може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Бжезьниця (Вадовицький повіт) — сільська ґміна у Малопольському воєводстві
 Ґміна Бжезьниця (Жаґанський повіт) — сільська ґміна у Любуському воєводстві